Эврипидис Стилианидис (; , Марони) — греческий политик, министр внутренних дел Греции с 2012 по 2013 год. Он является членом «Новой демократии».

Личная жизнь и образование 
С 1984 по 1989 год он учился на юридическом факультете Университета Демокрита во Фракии, который окончил со степенью бакалавра. С 1991 по 1994 год он учился на юридическом факультете Университета Гамбурга, который окончил со степенью доктора в области конституционного права. С 1994 по 1995 год он служил в артиллерийском корпусе Греческой армии.

Женат, владеет греческим и немецким языками.

Карьера 
С 1991 по 1994 год Стилианидис работал в греческом Генеральном консульстве в Гамбурге, Германия. С 1995 по 1996 год он был советником лидера партии «Новая демократия» по вопросам молодежи и культурной дипломатии. С 1997 по 1998 год, как сотрудник Европейского центра публичного права (EPLC), он преподавал гражданское право в магистратуре юридического факультета Афинского университета. В 1997—2000 Стилианидис был научным сотрудником Европейского центра публичного права (EPLC).

Политическая деятельность 
В 1994 году он был кандидатом «Новой демократии» в члены Европейского парламента.

В 1996 году баллотировался в парламент, но не был избран. В 2000 году он был впервые избран членом парламента Греции. В 2001 году он был назначен на должность альтернативного координатора «Новой демократии» по иностранным делам, занимал эту должность до 2004 года.

Министерские посты 
19 сентября 2007 Эврипидис Стилианидис стал министром национального образования и религиозных дел.

После перестановки в правительстве, он занимал должность министра транспорта и коммуникаций с 8 января по 7 октября 2009 года.

Ссылки 
 Официальный сайт

Выпускники Гамбургского университета
Преподаватели Афинского университета
Адвокаты Греции
Депутаты парламента Греции
Министры образования Греции
Министры транспорта Греции
Министры внутренних дел Греции
Члены партии «Новая демократия» (Греция)
Персоналии по алфавиту